Název Tichá dohoda může být použit v několika významech:
 Tichá dohoda (román) – kniha Elii Kazana
 Tichá dohoda (film) – film režiséra Elii Kazana natočený podle stejnojmenné knihy
 Tichá dohoda (hudební skupina) – česká kytarová indie-popová hudební skupina